Gminy w USA:
 Boggs (ang. Boggs Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Boggs (ang. Boggs Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Boggs (ang. Boggs Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield